

Miejscowości na Ukrainie 
 Płoska – wieś w rejonie sławuckim obwodu chmielnickiego
 Płoska – wieś w rejonie wyżnickim obwodu czerniowieckiego
 Płoska – wieś w rejonie przemyślańskim obwodu lwowskiego
 Płoska  – wieś w rejonie dubieńskim obwodu rówieńskiego
 Płoska – wieś w rejonie ostrogskim obwodu rówieńskiego
 Płoska – wieś w rejonie rówieńskim obwodu rówieńskiego
 Płoska – wieś w rejonie kozowskim obwodu tarnopolskiego
 Płoska – wieś w rejonie różyńskim obwodu żytomierskiego

Rzeki i góry 
 Płoska – rzeka w Polsce
 Płoska – rzeka na Ukrainie
 Płoska – góra w Polsce

Strony ujednoznaczniające